Анакапа () — небольшой вытянутый вулканический остров, расположенный примерно в 23 км от западного побережья Калифорнии. Остров относится к группе островов Чаннел и является частью национального парка Чаннел-Айлендс. Анакапа — единственный остров, чьё название не испанского происхождения. Он состоит из 3-х частей (восточная, центральная и западная Анакапа) и имеет площадь 2,95 км². В восточной части острова расположена станция для посетителей национального парка, управляемая согласно Переписи населения 2000 года тремя рейнджерами. Кроме того, здесь находится маяк «Anacapa Lighthouse».

Галерея

Ссылки 
 

Острова Тихого океана
Острова Калифорнии
География округа Вентура